Лига чемпионов КОНКАКАФ 2014/15 — 7-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 50-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Действующий победитель мексиканский клуб «Крус Асуль». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2014/2015 будет представлять регион в розыгрыше клубного чемпионата мира по футболу 2015.

Отбор 
В Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2014/2015 принимали участие 24 команды из Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. 9 команд представляют Северную Америку, 12 — Центральную Америку и 3 — Карибский бассейн. Команды могли быть дисквалифицированы и заменены командой из другой страны, если у клуба нет доступного стадиона, который отвечает требованиям безопасности КОНКАКАФ. Если клубный стадион не отвечает списку требований, то клуб может использовать другой подходящий стадион в своей стране. Однако, если по-прежнему установлено, что клуб не способен обеспечить соответствующие удобства, он рискует потерять своё место в турнире и быть заменённым.

Северная Америка 
Североамериканский футбольный союз делегировал в Лигу чемпионов 9 команд. Мексике и США были выделены по четыре места (больше всего среди стран из КОНКАКАФ), тогда как Канаде было выделено одно.

От Мексики в групповом этапе участвуют победители Апертуры и Клаусуры (место в корзине A при жеребьёвке группового этапа) и финалисты этих турниров (в корзину B).

Для США три из четырёх мест определялись в регулярном сезоне и плей-офф MLS, тогда как четвёртая позиция досталась обладателю Открытого кубка США. Победитель Кубка MLS и обладатель MLS Supporters’ Shield попали в корзину A, а чемпион конференции, противоположной конференции команды, завоевавшей трофей MLS Supporters’ Shield и победитель Открытого кубка США попали в корзину B.

Победитель Первенства Канады получил единственную путёвку от Канады в корзину B.

Центральная Америка 
От Центральноамериканского футбольного союза в Лиге чемпионов участвовали 12 команд. Если один или несколько клубов исключаются, то он заменяется другим клубом из Центральной Америки. Замена основывается на результатах в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.

Для представителей Центральной Америки, которые квалифицируются через раздельные турниры, где чемпион определяется в плей-офф, победитель получал главную путёвку от страны. Для стран, где чемпион определяется после двухкругового турнира, главную путёвку получала команда, набравшая наибольшее количество очков. Путёвки были разделены между странами следующим образом:
 Чемпионы Коста-Рики, Гондураса, Гватемалы и Панамы попали в корзину A.
 Чемпион Сальвадора и вторые команды Коста-Рики и Гондураса попали в корзину B.
 Вторые команды Гватемалы, Панамы и Сальвадора и чемпионы Никарагуа и Белиза попали в корзину C.

Карибский бассейн 
Три позиции в корзине C были выделены трём лучшим командам клубного чемпионата стран Карибского бассейна.

Участники 

 Примечания
  КР: Поскольку Белиз не смог представить стадиона, отвечающего правилам КОНКАКАФ для проведения соревнований Лиги чемпионов, то место, зарезервированное за Белизом было предоставлено Коста-Рике в соответствии с результатами Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2013/2014.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 28 мая 2014 в городе Дорал, США.

На групповом этапе 24 команды делятся на 8 групп по 3 команды, в каждой группе по одной команде из каждой из трёх корзин. Расположение команд в корзинах основано на числе мест их национальной ассоциации. Команды из одной ассоциации (включая команды, получившие «wildcard», которые занимают место команды из другой ассоциации) не могут попасть в одну группу, и гарантировано, что в каждой группе будет по одному представителю от США и Мексики, что означает, что американские и мексиканские команды не сыграют между собой на групповом этапе.

Групповой этап 
Матчи в каждой группе игрались по круговой схеме, где каждая команда играет друг с другом дома и на выезде. Победитель каждой из групп попадал в раунд плей-офф.

Группа 1

Группа 2 

 «Депортиво Саприсса» стоит в турнирной таблице выше «Спортинга Канзас-Сити» поскольку в личном противостоянии сумела забить на один гол больше в матче на выезде (1:0).

Группа 3

Группа 4

Группа 5 

 «Олимпия» стоит в турнирной таблице выше «Портленд Тимберс», поскольку в личном противостоянии сумела забить на один гол больше в матче на выезде (2:1).

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Раунд плей-офф

Посев 
8 команд получили номер посева на основе своего результата в матчах группового этапа.

Сетка 
Сетка раунда плей-офф была составлена на основе посева команд следующим способом:
 Четвертьфиналы: № 1 — № 8 (ЧФ1), № 2 — № 7 (ЧФ2), № 3 — № 6 (ЧФ3), № 4 — № 5 (ЧФ4), команды с посевом от 1 до 4 играют ответный матч дома.
 Полуфиналы: победитель ЧФ1 — победитель ЧФ4 (ПФ1), победитель ЧФ2 — победитель ЧФ3 (ПФ2), победители ЧФ1 и ЧФ2 играют ответный матч дома.
 Финалы: победитель ПФ1 — победитель ПФ2, победитель ПФ1 играет ответный матч дома.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы

Награды турнира

Лучшие бомбардиры 

2014/2015
2014 год в футболе
2015 год в футболе